The Mountain (englisch für „Der Berg“) steht für: 

 Der Berg der Versuchung, Spielfilm von Edward Dmytryk (1956)
 The Survival of Kindness, Spielfilm von Rolf de Heer (2022)